Palokis ist ein Ort in Litauen:

 Palokis I
 Palokis II